WIN – kod IATA lotniska Winton
 WIN Party – partia polityczna w Nowej Zelandii
 WIN Television – australijsak stacja telewizyjna
 WIN.COM – plik

Inne:
 WiN – Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji "Wolność i Niezawisłość"
 WiN – Młodzieżowa Organizacja "Wolność i Niepodległość" w stanie wojennym

Zobacz też:
 Win